Валя-Брадулуй () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Валя-Брадулуй () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Провіца-де-Сус.
 Валя-Брадулуй () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративно підпорядковується місту Брад.